Forstern heißen folgende geographische Objekte:

 Forstern, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
Gemeindeteile:
 Forstern (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Forstern (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Forstern (Gemeinde Burgkirchen), Katastralgemeinde von Burgkirchen, Oberösterreich
 Forstern (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Forstern (Gemeinde Eberschwang), Rotte in der Ortschaft Straß von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Forstern (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil der Stadtgemeinde Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Forstern ist der Name folgender Personen:
 Georg von Forstern (Georg Forster; Georg Förster; Georg de Forstern; Georgius de Forstern; Georg von Förster; Georg von Forster; 1667–1726), deutscher Jurist, Hof- und Regierungsrat in Sachsen-Gotha-Altenburg, Konsistorialpräses, lebte auf Gut Herbsleben

Siehe auch:
 Forster